Los Llanitos kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Los Llanitos, Honduras, Choluteca,

Mexiko 

 Los Llanitos, Zihuatanejo de Azueta, 
 Los Llanitos, Guanajuato, Jaral del Progreso, 
 Los Llanitos, Querétaro Arteaga, San Juan del Río, 
 Los Llanitos, Teopisca, 
 Los Llanitos, Técpan de Galeana, 
 Los Llanitos, Bella Vista, 
 Los Llanitos, Jalisco, 
 Los Llanitos, Chihuahua, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar